Parachute est un terme qui peut désigner :

Toponymie 
 Parachute, une ville américaine de l'État du Colorado.

Art et divertissement 
 Parachute, une revue canadienne consacrée à l’art contemporain ;
 Parachute, un album des Pretty Things sorti en 1970 ;
 Parachute, un jeu électronique à cristaux liquides Game and Watch ;
 Parachute, un groupe américain de pop musique.

Sexualité 
 Un parachute, un instrument de tortures sexuelles.

Divers 

 Le parachute, un dispositif de sécurité permettant de freiner la chute d'un corps dans l'air ;
 Parachute de sauvetage
 Parachute de freinage est un parachute conçu pour être déployé à partir d'un objet en mouvement rapide afin de le ralentir, pour améliorer sa stabilité ou pour déployer un plus grand parachute.
 Parachute opening device est un petit sac qui contient le parachute plié.
 Parachute ascensionnel est une sous-discipline du parachutisme sportif.
 le parachute de relevage est un accessoire de plongée sous-marine prévu pour remonter des objets du fond ;
 le parachute de palier, un autre dispositif utile pour la plongée sous-marine ;
 Le frein-parachute de sécurité, un dispositif de freinage d'urgence équipant les ascenseurs, inventé par Elisha Otis en 1854 ;
 Le parachute doré, une prime de départ, dans le monde du travail.

Homonymie de titre